Зиминское сельское поселение — муниципальное образование:
 Зиминское сельское поселение — в Раздольненском районе Крыма.
 Зиминское сельское поселение — в Крутинском районе Омской области.